Reino Sundberg, švedski hokejist, * 27. februar 1957, Švedska.

Sundberg je v švedski ligi branil za klube Djurgårdens IF, Hammarby IF, Södertälje SK, IFK Salem, Botkyrka IF in Tumba/Botkyrka Hockey. V sezoni 1984/85 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka s klubom Södertälje SK. Tri sezone je branil tudi v švicarski ligi za klub EHC Arosa.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu 1981, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Statistika kariere

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 74/75
|
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 76
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.00
| .913
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 77/78
|
| 19
| 29
| 0
| 0
| 0
| 4
| 5.61
| .842
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 15
| 30
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.37
| .875
|
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 32
| 33
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.90
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 27
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.65
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''21.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 33
| 36
| 0
| 0
| 0
| 6
| 4.67
| .841
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Arosa
| Švicarska liga
| 83/84
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Arosa
| Švicarska liga
| 84/85
|
| 20
|
|
|
|
|
| 4.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Arosa
| Švicarska liga
| 85/86
|
| 25
|
| 0
| 2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 86/87
|
| 26
| 29
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.44
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 87/88
|
| 37
| 38
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.47
| .887
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.41
| .846
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 38
| 40
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.42
| .890
|
| 5
| 5
| 0
| 0
| 1
| 0
| 3.37
| .899
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 34
| 34
| 0
| 2
| 2
| 10
| 3.90
| .871
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 2
| 0
| 6.60
| .836
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 15
| 17
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.39
| .867
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.41
| .910
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
|
| 14
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Salem
| Švedska 3. liga
| 95/96
|
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Botkyrka IF
| Švedska 3. liga
| 96/97
|
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Botkyrka IF
| Švedska 3. liga
| 97/98
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tumba/Botkyrka Hockey
| Švedska 2. liga
| 98/99
|
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti EHC Arosa
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti IFK Salem
Hokejisti Botkyrka IF
Hokejisti Tumba/Botkyrka Hockey